Октя́брь — многозначный термин, может означать:
 Октябрь — десятый месяц григорианского календаря.
 Октябрь, Валерий Эрикович (род. 1952) — российский художник, работающий в жанре пейзажа, портрета, ню и тематической композиции.

Исторические события 
 (Великий) Октябрь — сокращённое название Великой Октябрьской социалистической революции. См. также , .
 Малый Октябрь — политические и экономические преобразования в Казахстане в 1926—1927 годах.

Населённые пункты 
Белоруссия
 Октябрь — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Октябрь — агрогородок в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Октябрь — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Октябрь — деревня в Речицком районе Гомельской области.
 Октябрь — посёлок в Хойникском районе Гомельской области.
 Октябрь — деревня в Чечерском районе Гомельской области.
 Октябрь — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Октябрь — деревня в Крупском районе Минской области.
 Октябрь — агрогородок в Логойском районе Минской области.
 Октябрь — деревня в Слуцком районе Минской области.
 Октябрь — агрогородок в Солигорском районе Минской области.
 Октябрь — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.
 Октябрь — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Казахстан
 Октябрь — село в Наурзумском районе Костанайской области, упразднено в 2008 году.
 Октябрь — село в Баянаульском районе Павлодарской области.
 Октябрь — село в Мамлютском районе Северо-Казахстанской области.
 Октябрь — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, упразднено в 2008 году.
 Октябрь — название села Желтау до 2010 года, в Зерендинском районе Акмолинской области.
 Октябрь — название села Теректы до 1990-х годов, в Карасайском районе Алматинской области.
 Октябрь — название села Ортатобе до 2005 года, в Каратальском районе Алматинской области.
 Октябрь — название села Жарлыозек до 2006 года, в Коксуском районе Алматинской области.
 Октябрь — название села Туменбай до 1990-х годов, в Райымбекском районе Алматинской области.
 Октябрь — название села Нура до 1990-х годов, в Талгарском районе Алматинской области.
 Октябрь — название села Дуана до 1990-х годов, в Теректинском районе Западно-Казахстанской области
 Октябрь — до 2017 г. название села Кемел в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Октябрь — название села Байтерек до 2000 года, в Жуалынском районе Жамбылской области.
 Октябрь — прежнее название села Кожагаппар в Таласском районе Жамбылской области.
 Октябрь — прежнее название села имени Оразалы батыра в Шуском районе Жамбылской области.
 Октябрь — прежнее название села Уштогай в Амангельдинском районе Костанайской области.
 Октябрь — прежнее название села Бекарыстан би в Казалинском районе Кызылординской области.
 Октябрь — прежнее название села Иркольское в Кармакшинском районе Кызылординской области.
 Октябрь — прежнее название села Когалыколь в Сырдарьинском районе Кызылординской области.
 Октябрь — прежнее название села Караоткель, в Иртышском районе Павлодарской области.
 Октябрь — прежнее название села Арай в Жетысайском районе Туркестанской области.
 Октябрь — прежнее название села Сарытогай в Ордабасинском районе Туркестанской области.
 Октябрь — прежнее название села Каракум в Ордабасинском районе Туркестанской области.

Россия
 Октябрь — деревня в Баймакском районе Башкортостана.
 Октябрь — деревня в Ишимбайском районе Башкортостана.
 Октябрь — деревня в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Октябрь — деревня в Кигинском районе Башкортостана.
 Октябрь — деревня в Мишкинском районе Башкортостана.
 Октябрь — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Октябрь — посёлок в Прокопьевском районе Кемеровской области.
 Октябрь — село в Подосиновском районе Кировской области.
 Октябрь — село в Джанкойском районе Крыма.
 Октябрь — бывшее село в Первомайском районе Крыма.
 Октябрь — деревня в Шадринском районе Курганской области.
 Октябрь — посёлок в Касторенском районе Курской области.
 Октябрь — деревня в Ельниковском районе Мордовии.
 Октябрь — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Октябрь — посёлок в Клепиковском районе Рязанской области.
 Октябрь — деревня в Кораблинском районе Рязанской области.
 Октябрь — посёлок в Алапаевском муниципальном образовании Свердловской области, упразднён в 2001 году.
 Октябрь — хутор в Грачёвском районе Ставропольского края.
 Октябрь — деревня в Аксубаевском районе Татарстана.
 Октябрь — село в Муслюмовском районе Татарстана.
 Октябрь — посёлок в Бежецком районе Тверской области.
 Октябрь — высел в Янтиковском районе Чувашии.
 Октябрь — село в Некоузском районе Ярославской области.
Октябрь — до 1997 года название посёлка Октябрьский в Сорочинском районе Оренбургской области.

Украина
 Октябрь — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Октябрь — до 2016 года название посёлка Благодатное в Великоновосёлковском районе Донецкой области.

Кинотеатры 
 Армения
 «Октябрь» — кинотеатр в Гюмри (бывший Ленинакан).

 Белоруссия
 «Октябрь» — кинотеатр в Минске.
 «Октябрь» — кинотеатр в Могилёве.

 Россия
 «Октябрь» — кинотеатр в Астрахани.
 «Октябрь» — кинотеатр в Йошкар-Оле.
 «Октябрь» — кинотеатр в Кирове.
 «Октябрь» — кинотеатр в Липецке.
 «Октябрь» — кинотеатр в Люберцах.
 «Октябрь» — кинотеатр в Махачкале.
 «Октябрь» — кинотеатр в Москве.
 «Октябрь» — кинотеатр в Нижнем Новгороде.
 «Октябрь» — кинотеатр в Новокузнецке.
 «Октябрь» — кинотеатр в Орле.
 «Октябрь» — кинотеатр в Перми.
 «Октябрь» — кинотеатр в Пскове.
 «Октябрь» — кинотеатр в Рязани.
 «Октябрь» — бывшее название кинотеатра «Паризиана» в Санкт-Петербурге.
 «Октябрь» — кинотеатр в Ставрополе.
 «Октябрь» — кинотеатр в Сыктывкаре.
 «Октябрь» — кинотеатр в Таганроге.
 «Октябрь» — кинотеатр в Томске.
 «Октябрь» — кинотеатр в Улан-Удэ.
 «Октябрь» — кинотеатр в Ярославле.

 Украина
 «Жовтень» («Октябрь») — кинотеатр в Киеве.

Другое 
 «Октябрь» — литературный журнал в СССР и России.
 «Октябрь» — фильм Сергея Эйзенштейна (1928).
 «Октябрь» — опера Вано Мурадели (1961).
 «Октябрь» — харьковское локомотивное депо Южной железной дороги.
 «Октябрь» — третий альбом рэпера St1m’a.
 «Октябрь» — производственное объединение.
 «Октябрь» — художественное объединение в СССР.
 «Октябрь» — стадион в Москве.
 «Октябрь» — завод в Тамбове.

См. также 
 
  () — в переводе «октябрь».
  () — в переводе «октябрь».